Llista d'asteroides del 154001 al 155000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|154001-154100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|154101-154200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|154201-154300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|154301-154400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|154401-154500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|154501-154600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|154601-154700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|154701-154800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|154801-154900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|154901-155000 [ modifica]

|-
|}